Wulst steht für:

 Wulst (Architektur) oder Rundwulst, zur Verzierung in der Architektur
 Helmwulst, eine zwischen Helm und Helmkleinod aufgesetzte gebundene Binde in der Wappenkunde
 eine zylindrische, hohle Aufbiegung an Blechen zum Zweck der Versteifung, beispielsweise an  Dachrinnen, die der Dachdecker mit einem speziellen Werkzeug, der Wulstmaschine, erzeugt
 Schulterwulst, ein Schulterbesatz, der an manchen militärischen Uniformen das Abrutschen des Koppelzeugs verhindern soll

Wulst ist der Name folgender Personen:
 Klaus Wulst (* 1947), deutscher Fußballspieler

Siehe auch: